Eldar Rjasanov (russisk: Эльдар Александрович Рязанов) (født den 18. november 1927 i Samara i det Russiske Kejserrige, død den 30. november 2015 i Moskva i Rusland) var en sovjetisk filminstruktør, manuskriptforfatter og skuespiller.

Filmografi 
 Sakhalin ø (Остров Сахалин, 1954)
 Vesennie golosa (Весенние голоса, 1955)
 Karnevalsnatten (Карнавальная ночь, 1956)
 Devusjka bez adresa (Девушка без адреса, 1957)
 Soversjenno serjozno (Совершенно серьезно, 1961)
 Tjelovek niotkuda (Человек ниоткуда, 1961)
 Gusarskaja ballada (Гусарская баллада, 1962)
 Dajte zjalobnuju knigu (Дайте жалобную книгу, 1965)
 Pas på bilen (Береги́сь автомоби́ля, 1966)
 Zigzag udatji (Зигзаг удачи, 1968)
 Stariki-razbojniki (Старики́–разбо́йники, 1971)
 Neverojatnyje prikljutjenija italjantsev v Rossii (Невероятные приключения итальянцев в России)
 Sluzjebnyj roman (Служебный роман, 1977)
 Garazj (Гараж, 1979)
 O bednom gusare zamolvite slovo (О бедном гусаре замолвите слово, 1981)
 Vokzal dlja dvoikh (Вокзал для двоих, 1983)
 Zjestokij romans (Жестокий романс, 1984)
 Zabytaja melodija dlja flejty (Забытая мелодия для флейты, 1987)
 Dorogaja Jelena Sergejevna (Дорогая Елена Сергеевна, 1988)
 Nebesa obetovannyje (Небеса обетованные, 1991)
 Predskazanije (Предсказание, 1993)
 Privet, duralei! (Привет, дуралеи!, 1996)
 Starye kljatji (Старые клячи, 2000)
 Tikhije omuty (Тихие омуты, 2000)

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Filminstruktører fra Sovjetunionen